Benkert ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Benkert (* 1989), Schweizer Schauspielerin
 Daniel Benkert (* 1969), deutscher Autor und Wissenschaftler
 Franz Georg Benkert (1790–1859), deutscher Theologe, Buchautor und Zeitungsherausgeber
 Hanns Benkert, (1899–1948), deutscher Ingenieur
 Johann Peter Benkert (1709–1765), Hofbildhauer zu Bamberg
 Josef Albert Benkert (1900–1960), deutscher expressionistischer Maler
 Karl Maria Benkert, Geburtsname von Karl Maria Kertbeny (1824–1882), österreichisch-ungarischer Schriftsteller und früher Aktivist der Homosexuellenbewegung
 Klaus Benkert (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Benkert (1929–2012), deutscher Oberstudiendirektor, Heimatforscher, Stadtarchivar und Autor
 Otto Benkert (* 1940), deutscher Psychiater
 Peter Benkert (* 1942), deutscher Maler der geometrischen Hard Edge-Abstraktion
 Sebastian Benkert (1779–1845), deutscher Jurist und Bürgermeister von Würzburg
 Wolfgang Benkert (* 1951), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mount Benkert, Nunatak im westantarktischen Ellsworthland
 Benckert
 Penkert